Wākhān är ett distrikt i Afghanistan.   Det ligger i provinsen Badakhshan, i den nordöstra delen av landet,  kilometer nordost om huvudstaden Kabul.

Trakten runt Wākhān är permanent täckt av is och snö. Trakten runt Wākhān är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer.  I trakten råder ett kallt ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Distrikt i provinsen Badakhshan